Mary Scott, III contessa di Buccleuch – nobile scozzese
 Mary Scott – poetessa
 Mary Scott – attrice del cinema muto